Hunter Reese e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.
In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto James Cerretani e Luca Margaroli con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  James Cerretani /  Luca Margaroli (finale)
  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni)

  Ruben Gonzales /  Hunter Johnson (semifinale) 
  Vlad Victor Cornea /  Petros Tsitsipas (quarti di finale)

Wildcard 

  Vlad Andrei Dancu /  Sebastian Gima (quarti di finale)
  Bogdan Ionuț Apostol /  Nicolae Frunză (primo turno)

  Ștefan Paloși /  Marc Popescu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sibiu Open 2021